Saint-Gratien puede referirse a: 

 Saint-Gratien, comuna francesa situada en Somme.
 Saint-Gratien, comuna francesa situada en Valle del Oise.